Mineral County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Mineral County (Colorado) – okres státu Colorado
 Mineral County (Montana) – okres státu Montana
 Mineral County (Nevada) – okres státu Nevada
 Mineral County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie